Sandy Bay (engl. Sandige Bucht) ist der Name folgender geografischen Objekte:

Orte:
 Sandy Bay (Tasmanien), Australien
 Sandy Bay (Jamaika) im Parish Hanover, Jamaika
 Sandy Bay (Saskatchewan), Kanada
 Sandy Bay (St. Helena), auf St. Helena

Buchten:
 Sandy Bay (Hong Kong), China
 Sandy Bay (Gibraltar), Gibraltar
 Sandy Bay (Devon), Großbritannien
 Sandy Bay (Wales), Großbritannien
 Sandy Bay (Newfoundland and Labrador), Kanada
 Sandy Bay (Tasman District), Neuseeland
 Sandy Bay (Cape Town), Südafrika

Fiktive Inseln:
 Sandy Bay in Lego Racers 2 in PC- und Konsolenspiele